Janiszowice ist der Name folgender Orte in der Woiwodschaft Lebus in Polen:
 Janiszowice (Bobrowice)
 Janiszowice (Brody)